Zestawienie meczów reprezentacji Polski w futsalu pod wodzą selekcjonera Błażeja Korczyńskiego.

Opis 
Błażej Korczyński selekcjonerem reprezentacji Polski został 25 października 2017 roku. Debiut w roli selekcjonera zaliczył 13 listopada 2017 roku w zremisowanym 6:6 meczu towarzyskim z reprezentacją Słowenii. Prowadził drużynę Biało-Czerwonych dwukrotnie na mistrzostwach Europy: 2018 w Słowenii, 2022 w Holandii i za każdym razem drużyna kończyła udział w fazie grupowej oraz w akademickich mistrzostwach świata 2022 w Portugalii.

Oficjalne międzynarodowe mecze

Ogółem

Miejsce

Turnieje

Lata

Składy na turnieje międzynarodowe

Przypisy 

Reprezentacja Polski w futsalu
Futsal